О́льга Влади́мировна Во́лкова:
 Волкова, Ольга Владимировна (род. 1939) — советская актриса театра и кино.
 Волкова, Ольга Владимировна (род. 1986) — украинская фристайлистка.